El mandarín puede referirse a: 
 El Mandarín, personaje y villano de Marvel Comics.
 El mandarín (1880), novela de Eça de Queirós
 El mandarín (1927), ópera de Manuel M. Bermejo y José F. Vásquez